— вулкан на японском острове Хоккайдо. Является частью национального парка Дайсэцудзан и популярным туристическим объектом. На вершину проложено четыре туристические тропы.

Высота пика составляет 2077 метров. В настоящее время вулкан является слабоактивным — последнее извержение произошло в 2004 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Вулканы Японии
Стратовулканы
Активные вулканы